Delia (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Caltanissetta 
 Delia (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas, en valt bestuurlijk gezien onder Jackson County. 
 Delia (geslacht), een geslacht uit de familie van de bloemvliegen
 Johannes Jacobus Delia, architect
 Delia (voornaam)